Jacob Tilbusscher (architect), Nederlands architect (1886-1963) uit Middelstum
 Jacob Tilbusscher (onderwijzer), Nederlands onderwijzer (1876-1958) uit Rottum